Der hit-Technopark ist ein Technologiepark in Hamburg-Harburg mit Laboren, Büro- und Produktionsräumen in 19 Gebäuden. Er beheimatet auf 28.000 Quadratmetern rund 110 Unternehmen mit 600 Mitarbeitern aus dem Technologiebereich.

Geschichte 
Der hit-Technopark entstand 1985 in Zusammenarbeit der Technischen Universität Hamburg (TUHH) und der Stadt Hamburg in den Fabrikhallen des Autobauers Tempo als Heimat für Existenzgründer. Die meisten Jungunternehmer, die dort forschten und kreative Projekte entwickelten, waren Absolventen der TUHH. Seit 1995 entwickelte sich der Park zu einem der wichtigen Hochtechnologie-Standorte in Hamburg, der über eine eigene Poststelle und ein Hotel mit Konferenzzentrum verfügt. Geschäftsführer sind Wolfram und Christoph Birkel.

Gründerpreis 
Gemeinsam mit der TuTech Innovation GmbH entwickelte der hit-Technopark 2005 eine Initiative zur Förderung von Existenzgründern und verleiht jährlich den Hamburger INNOTECH-Preis, der mit 30.000 Euro dotiert ist. Zusätzlich veranstalten TuTech, hit-Technopark und die Leuphana Universität Lüneburg mit der INNOTECH Summer-School einwöchige Gründerworkshops.

Kunstausstellungen 
Seit 1998 veranstaltet der hit-Technopark mit dem Titel „Kunst verbindet ...“ ganzjährige Ausstellungsreihen die alle Bereiche der bildenden Kunst abbilden. 2012 wurde hit-ART für ihre beispielhafte Kulturförderung mit dem KulturMerkur der Hamburgischen Kulturstiftung und der Handelskammer Hamburg ausgezeichnet.

Branchen 
Im hit-Technopark haben sich Unternehmen aus 17 Branchen angesiedelt.

 Anlagenbau
 Automationssysteme
 Beratung
 Bildverarbeitung 3D
 CAD Systems
 Dienstleistungen
 Embedded Systems
 Engineering
 Elektronik
 Licht- und Energieoptimierung
 Lüftungs-, Klima- und Haustechnik
 Maschinenbau
 Mess-, Steuer- und Regeltechnik
 Schulung und Bildung
 Software
 Spieleentwickler
 Wellness und Massage

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Technologiepark in Deutschland
Wirtschaft (Hamburg)
Gegründet 1985
Technische Universität Hamburg
Wirtschaftsförderung
Hamburg-Harburg